DIC est un sigle qui peut notamment signifier :
 détente instantanée contrôlée, une méthode de séchage (dessiccation) de produits ;
 droit à l'image collective ;
disponibilité, intégrité, confidentialité, trois critères de sensibilité de l'information en sécurité de l'information ;

Arts et culture 

 Diffusion information communication, une entreprise française, puis américaine, de production de dessins animés ;
 DIC Color System Guide (système colorimétrique DIC), un référentiel couleur édité par la société japonaise DIC Corporation.

Science et médecine 
Employé dans la littérature technique française, la signification de ce sigle est parfois à chercher dans une autre langue :

Differential interference contrast microscopy (en français, microscopie à contraste interférentiel différentiel) ;
Disseminated intravascular coagulation (en français, coagulation intravasculaire disséminée ; l'acronyme consacré est CIVD).

Voir aussi 
 DICS (déficit immunitaire combiné sévère).